Тібі (аніме) — стиль малювання аніме-персонажів з маленьким тілом і великою, практично рівною за розміром, головою
 Тібі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна